Azadiráchta excélsa  — вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Азадирахта — дерево, достигающее 50 м в высоту со стволом до 1,2 м в диаметре. Кора гладкая, у больших деревьев растрескивающаяся, розовато-серого цвета. Крона округлая. Листья опадают обычно на три месяца, до 90 см длиной, непарно перистые, на черешке до 8 см длиной.

Цветки ароматные, собранные в метёлковидные соцветия. Чашечка светло-зелёная, пятидольчатая. Венчик также пятидольчатый, светло-кремового цвета. Лепестки раздельные, продолговато-лопатковидной формы, до 6,5 мм длиной. Завязь с тремя гнёздами, в каждой по два семязачатка. Тычинки в количестве 8—10, сросшиеся в цилиндрическую тычиночную трубку, гладкую снаружи и опушённую внутри. Пыльники гладкие.

Плод — зелёная эллиптическая костянка, при созревании желтеющая, с молочно-белым соком, содержащая от одного до двух семян. Семя яйцевидное, заострённое, при повреждении с чесночным запахом.

Ареал 
Azadirachta excelsa произрастает на Суматре, Сулавеси, Борнео, Новой Гвинее, на Филиппинах и Молуккских островах, на полуострове Малакка, также известна из Вьетнама.

Хозяйственное значение 
Древесина азадирахты используется для строительства жилищ. Молодые побеги пригодны для употребления в пищу. Семена азадирахты содержат азадирахтин и маррангин, возможно их использование в качестве инсектицида.

Таксономия 
Azadirachta excelsa была впервые описана Уильямом Джеком в 1820 году. До 1936 года название Джека практически не употреблялось, а вид обычно не выделялся из A. indica.

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Мелиевые
Флора Юго-Восточной Азии